Ciardi désigne :

Patronymes 
 Cesare Ciardi (1818-1877), flûtiste et compositeur italien
 Danielle Ciardi (1976-), actrice américaine
 John Anthony Ciardi (1916-1986),  poète, traducteur, éditeur et auteur américain